Hoofdrol, het belangrijkste personage in bijvoorbeeld een film, mits de productie aan dit personage haar titel ontleent
een lijst van acteurs en makers van een film of televisieprogramma:
Begintitels, aan het begin van de productie
Aftiteling, aan het eind van de productie